Violine é uma tira de banda desenhada francesa, bem como o nome, criado por Didier Vasseur e Fabrice Tarrin. Violine também é um personagem recorrente no jornal Spirou.

Sinopse 
Violine é uma jovem com um poder especial: um olhar a partir de seus grandes olhos permite-lhe ler os pensamentos e intenções. Ela vive em uma mansão com sua mãe rica, que é, de alguma forma, imune a este poder. Sua mãe afirma que o pai de Violine morreu quando ela tinha três anos, mas depois de encontrar provas em contrário, Violine embarca para a África para procurar por ele.

Volumes publicados 
 Les Yeux de la tête (2001) – história de Tronchet e Fabrice Tarrin, a arte e a coloração por Fabrice Tarrin
 Le Mauvais œil (2002) – história de Tronchet e Fabrice Tarrin, arte por Fabrice Tarrin, de coloração por Audre Jardel
 Le bras de fer (2006) – história de Tronchet e Fabrice Tarrin, arte por Fabrice Tarrin e Jean-Marc Krings, de coloração por Cyril Lieron
 La caverne de l''oubli (2006) – história de Tronchet, a arte de Jean-Marc Krings, de coloração por Cyril Lieron
 La Maison piège (2007) – história de Tronchet, a arte de Jean-Marc Krings, de coloração por Cyril Lieron

Ligações externas 
 Site oficial 

Edições da editora Dupuis
Banda desenhada da França